96-я горнострелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. Боевой период: с 22 июня 1941 года по 9 сентября 1941 года.

История формирования дивизии 
История дивизии восходит корнями к 96-й Подольской территориальной стрелковой дивизии, сформированной в Виннице в декабре 1923 г. В 1931 г. эта дивизия была переведена на кадровую основу. В 1939 г. она участвовала в походе на Западную Украину в составе 17-го стрелкового корпуса 6-й армии Украинского фронта. 6 октября 1939 г. была отведена на новую государственную границу по линии Олешице — Молодыча и сосредоточена в Краковце.

В апреле 1940 дивизия была переформирована в горнострелковую, а в декабре передислоцирована на румынскую границу.

Участие в операциях и битвах 
На 22 июня 1941 г. входила в состав 17-го ск 12-й армии Юго-Западного фронта.
 Приграничные сражения в Молдавии - с 22 по 26 июня 1941 года.

Утром 24 июня дивизия вместе со 60-й гсд контратаковала противника в направлении Волчинцев, отбросив его за госграницу.

25 июня 96 гсд вместе со своим корпусом была переподчинена 18-й армии Южного фронта. 26 числа она заняла оборону на рубеже Селетин — Обер Петреуц, штаб дивизии расположился в Сторожинце. 3 июля 18-я армия, прикрывая отход левого крыла Юго-Западного фронта, начала перегруппировку с целью дальнейшего усиления обороны. 96 гсд, располагавшаяся на правом фланге корпуса, отошла на рубеж Жадова — пст. Петричени. 5 июля 17-й ск продолжил отвод частей 96, 60-й и 164-й стрелковых дивизий на новый оборонительный рубеж Гуков, р. Збруч до впадения в р. Днестр, по р. Днестр до Калачковцев, Липкан и далее по р. Прут до Лопатник. 7 июля дивизия начала отход в новый район сосредоточения на реке Ушица и к ночи вышла на рубеж Балин — Шатава.

Согласно справке штаба Южного фронта о боевом и численном составе войск фронта по состоянию на 12 июля 1941 г., личный состав 96 гсд насчитывал 12 463 человека, в её распоряжении имелось 199 автомашин (из них 130 грузовых и 12 тракторов), 5 бронемашин, 5 мотоциклов и 6280 лошадей. На её вооружении состояло 10 031 винтовок, 110 станковых пулемётов, 361 автомат и ручной пулемёт, 16 зенитных пулемётов, 24 122-мм, 32 76-мм и 17 37- и 45-мм орудий, а также 120 миномётов (107- и 120-мм).

14 июля 18-я армия обороняла рубеж Володиевцы-Курашовцы-Рудковцы и далее по Днестру до Грушки. 96 гсд занимала позиции, имея на фронте Володиевцы. 16 числа противник попытался переправиться через Днестр в районе Калюса, Садковцев и Сороки, однако армия пресекла эти попытки. В районе Суповки и х. Аркадия передовой отряд 96 гсд при поддержке артиллерии нанёс значительные потери батальону противника. 19 июля 18 мк и 96 гсд продолжали вести бои с прорвавшимися из района Жмеринки мотомехчастями немцев в районе Печар, Красного и Ярошенко. 20 числа дивизия главными силами вышла на рубеж Мурафа — Шаргород. Возле Дзялова 651-й полк дивизии разгромил 229-й пехотный полк 101-й пехотной дивизии немцев, захватив штаб полка с документами и автомашины. Потери дивизии за этот день составили 120 человек убитых и раненых. К утру 21 числа дивизия заняла рубеж Рахны-Лесовые — Кичмань.

К исходу 23 июля дивизия, продолжавшая выполнять директиву фронта об отводе войск 18-й армии на новые рубежи, вышла к Кирнасовке. 25 июля она вела бои с прорвавшимися частями немцев возле Тростянца и рощи западнее Буды.

9 сентября 1941 г. дивизия была переформирована в стрелковую.

Полное наименование дивизии 
96-я Винницкая горнострелковая дивизия им. Я. Ф. Фабрициуса.

Командиры 
 Белов, Павел Алексеевич (10.1940 — 21.03.1941), генерал-майор
 Шепетов, Иван Михайлович (22.03.1941 — 09.09.1941), полковник

Состав 
 43-й горнострелковый полк
 155-й горнострелковый полк
 209-й горнострелковый полк
 651-й горнострелковый полк
 146-й лёгкий артиллерийский полк
 593-й гаубичный артиллерийский полк
 63-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 258-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 33-й миномётный батальон
 256-й кавалерийский эскадрон
 87-й сапёрный батальон
 17-й отдельный батальон связи
 115-й артиллерийский парковый дивизион
 56-й медико-санитарный батальон
 132-я автотранспортная рота
 164-я полевая почтовая станция
 362-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Отличившиеся воины 
  Миклей, Геннадий Валерьевич, майор, командир 209-го горнострелкового полка.
  Шепетов, Иван Михайлович, генерал-майор, командир дивизии.

Литература 
 Шепетов Ю. И. Первые гвардейцы Южного фронта. История 14-й гвардейской Винницкой стрелковой дивизии. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 5. — С.131—156.

Ссылки 
 Дивизии Красной Армии
 РККА
 Сборники боевых документов Великой Отечественной войны

Примечания 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Горные части СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году